Edelinck est le nom d'une famille de graveurs français d'origine flamande, des XVII et XVIII siècles. Parmi eux : 

Gérard Edelinck (1640-1707) est un graveur français
Gaspard-François Edelinck (parfois Gaspard) (1652-1722), frère de Gérard, est un graveur français
Jean Edelinck (1643-1680), frère de Gérard, est un graveur français
Nicolas-Étienne Edelinck (1681-1767), fils de Gérard, est un graveur français